Europamästerskapet i handboll för herrar 2000 var det fjärde Europamästerskapet i handboll för herrar, och spelades i Zagreb och Rijeka i Kroatien 21 - 30 januari 2000.

De 12 deltagande lagen spelade först en kvalificeringsomgång med 2 grupper om vardera 6 lag. De två bästa lagen från varje grupp gick vidare till semifinalerna, medan de övriga lagen spelade om platserna 5 - 12.

Sverige vann turneringen efter en rysare mot Ryssland i finalen, där ryssarna ledde i halvtid med 15-9 men Sverige i andra halvlek kom ikapp till 24-24 efter full tid. Därpå följde fem minuters förlängning som skulle avgöra finalen, men efter de fem minuterna stod det 27-27 och ytterligare en femminuters förlängning väntade. Efter andra förlängningen hade Sverige vunnit matchen med 32-31 och stod som Europamästare för tredje gången av fyra möjliga. Bronset gick till Spanien.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredjeplats

Final

Slutställning

Statistik och utmärkelser

Skytteliga

All-star team

Se även 
 Spelartrupperna i mästerskapet

Referenser

Nåter

Externa länkar 
 EHF, EM-2000

2000 i Kroatien
2000
Internationella handbollstävlingar i Kroatien
Handbollssäsongen 1999/2000
Sportevenemang i Zagreb
Sportevenemang i Rijeka
Zagreb under 2000-talet